Hot Adult Contemporary Tracks — американский хит-парад журнала Billboard. Составляется с 1961 года на основе наиболее проигрываемых по радио в США песен стиля Adult Contemporary (современный поп-рок для взрослых).

История 
Впервые был опубликован на страницах журнала Billboard 17 июля 1961 года под названием Easy listening (лёгкая музыка). Родился он из желания некоторых радиостанций в конце 1950-х и начале 1960-х годов продолжать проигрывать актуальные хитовые песни, но при этом не называть себя «рок-н-ролльными». В то время Billboard писал статьи об этой тенденции, и редакторы журнала решили опубликовать отдельный чарт для этих песен, начиная с 1961 года. С 9 января 1961 года журнал предлагал программный гид «Easy Listening», который продолжался до появления пронумерованного чарта в июле. Первой песней, возглавившей хит-парад, стал сингл «The Boll Weevil Song» в исполнении Брука Бентона.

Чарт Adult Contemporary в течение десятилетий претерпел несколько изменений в названиях, а именно: «Easy Listening» (1961—1962; 1965—1979), «Middle-Road Singles» (1962—1964), «Pop-Standard Singles» (1964—1965), «Hot Adult Contemporary Tracks» (1979—1982) и «Adult Contemporary» (с 1983 по настоящее время).

1960-е годы 
В 1960-е годы хит-парад несколько раз возглавлял Элвис Пресли, Конни Фрэнсис, Дин Мартин, Энди Уильямс, The 5th Dimension, Глен Кемпбелл. Суперхит «Love Is Blue» в исполнении Поля Мориа в 1968 году оставался на вершине хит-парада в течение 11 недель. Этот рекорд сохранялся до 1993 года.

1990-е годы 
Синглы, возглавлявшие хит-парад наибольшее количество времени в 1990-е годы:
 «The River of Dreams» — Билли Джоэл (12 недель, 1993);
 «Said I Loved You...But I Lied» — Майкл Болтон (12 недель, 1993);
 «Change the World» — Эрик Клэптон (13 недель, 1996);
 «Because You Loved Me» — Селин Дион (19 недель, 1996);
 «Un-Break My Heart» — Тони Брекстон (14 недель, 1997).

2000-е годы 
Рекорд по числу недель на первом месте хит-парада принадлежит группе : их ремейк хита  «» (1973), вышедший в 2003 году, находился на верхней строчке 28 недель. Песни «A New Day Has Come» Селин Дион (2002) и «Breakaway» Келли Кларксон (2005) возглавляли хит-парад в течение 21 недели.

Рекорды 
Песни Селин Дион возглавляли хит-парад в сумме 87 недель, что является абсолютным рекордом. Адель по этому показателю идёт на втором месте (83 недели), а Эд Ширан на третьем (67 недель). Первое и второе место по количеству хитов занимают Элтон Джон (18 песен) и The Carpenters (15 песен).

Синглы по числу недель на позиции № 1 
Лидеры хит-парада по числу недель на позиции № 1 в 1961—2022 годах:

Артисты с наибольшим числом чарттопперов 
Список музыкантов, имеющих наибольшее число песен, возглавлявших хит-парад (чарттопперов):

Артисты с наибольшим числом недель во главе хит-парада 
Список музыкантов, имеющих наибольшее число недель лидерства по сумме всех песен, возглавлявших хит-парад:

Артисты по общему числу синглов в хит-параде 
Список музыкантов, имеющих наибольшее число песен, попавших в хит-парад:

Примечания

Ссылки 
 Хит-парад на этой неделе

Чарты Billboard